Medaljeoversigten for de Europæiske Lege 2015, er en liste over medaljer, der blev vundet ved de Europæiske Lege 2015, som fandt sted fra 12. til 28. juni 2015, i Baku, Aserbajdsjan. 

{| 
|-
| 1 || align=left|  || 79 || 40 || 45 || 164
|-style="background:#ccccff"
| 2 || align=left| * || 21 || 15 || 20 || 56
|-
| 3 || align=left|  || 18 || 10 || 19 || 47
|-
| 4 || align=left|  || 16 || 17 || 33 || 66
|-
| 5 || align=left|  || 12 || 13 || 18 || 43
|-
| 6 || align=left|  || 10 || 26 || 11 || 47
|-
| 7 || align=left|  || 10 || 11 || 22 || 43
|-
| 8 || align=left|  || 8 || 14 || 24 || 46
|-
| 9 || align=left|  || 8 || 12 || 9 || 29
|-
| 10 || align=left|  || 8 || 11 || 11 || 30
|-
| 11 || align=left|  || 8 || 4 || 8 || 20
|-
| 12 || align=left|  || 8 || 4 || 3 || 15
|-
| 13 || align=left|  || 7 || 4 || 4 || 15
|-
| 14 || align=left|  || 6 || 4 || 19 || 29
|-
| 15 || align=left|  || 4 || 4 || 3 || 11
|-
| 16 || align=left|  || 4 || 3 || 5 || 12
|-
| 17 || align=left|  || 3 || 6 || 4 || 13
|-
| 18 || align=left|  || 3 || 5 || 4 || 12
|-
| 19 || align=left|  || 3 || 4 || 3 || 10
|-
| 20 || align=left|  || 2 || 8 || 10 || 20
|-
| 21 || align=left|  || 2 || 6 || 8 || 16
|-
| 22 || align=left|  || 2 || 4 || 6 || 12
|-
| 23 || align=left|  || 2 || 1 || 4 || 7
|-
| 24 || align=left|  || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 25 || align=left|  || 1 || 4 || 6 || 11
|-
| 26 || align=left|  || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 27 || align=left|  || 1 || 4 || 4 || 9
|-
| 28 || align=left|  || 1 || 3 || 3 || 7
|-
| 28 || align=left|  || 1 || 3 || 3 || 7
|-
| 30 || align=left|  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| 31 || align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 32 || align=left|  || 0 || 2 || 5 || 7
|-
|rowspan=2| 33 || align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
|align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 35 || align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|rowspan=2| 36 || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|rowspan=2| 38 || align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
|align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
|rowspan=3| 40 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1

|-|- class="sortbottom"
!colspan=2| Total (42 NOC'ere)|| 253 || 253 || 338 || 844
|}
Forklaring
 Værtsnation (Aserbajdsjan)

Otte nationer vandt ingen medaljer: Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Island, Liechtenstein, Luxembourg, Malta og Monaco.

Eksterne henvisninger 

Europæiske Lege